Jujuy (provincie), een provincie van Argentinië;
 San Salvador de Jujuy, de hoofdstad van die provincie.